Мондонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 15 км на північний захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1767 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4336,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

пам'ятники

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки

Посилання 
 Мондонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Мондонвіль 
 [ Розташування муніципалітету Мондонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна